Александр Харчиков: Харчиков, Александр Анатольевич (1949—2023) — российский поэт-песенник и исполнитель авторской песни.
 Харчиков, Александр Тихонович (1936—2010) — российский писатель и поэт.